

Новосеменовка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Новосеменовка — присілок, Гороховецький район, Владимирська область

Див. також 
 Новосеменівка
 Семеновка